Schnorr von Carolsfeld är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Julius Schnorr von Carolsfeld
 Ludwig Schnorr von Carolsfeld
 Ludwig Ferdinand Schnorr von Carolsfeld